Gilo bezeichnet:

 Gilo, eine Wohnquartier am Rand von Jerusalem
 Gilo (Fluss), ein Fluss in Äthiopien

Gilo ist der Name folgender Personen:
 Gilo von Paris, ein mittellateinischer Dichter und Kardinalbischof
 Ryszard Gilo, ein polnischer Ruderer